

Littérature 

 Les Ailes de la colombe, roman d'Henry James, publié en 1902 ;

Cinéma 

 Les Ailes de la colombe, film français de Benoît Jacquot (1981), d'après le roman d'Henry James ;
 Les Ailes de la colombe, film anglo-américain de Iain Softley (1997), d'après le roman d'Henry James ;

Télévision 

 Les Ailes de la colombe, réalisation de Daniel Georgeot d'après Henry James, adaptation de Christopher Taylor, diffusée à la télévision le onze janvier 1975 (01:48) avec Nelly Borgeaud ;

Théâtre 

 Les Ailes de la colombe, pièce de Christopher Taylor, d'après le roman d'Henry James.